Адмира:

 Адмира, Анри (1744—1794) — француз, известный попыткой покушения на члена конвента Колло д’Эрбуа.
 «Адмира» (SK Admira Wien) — австрийский футбольный клуб из города Вена, существовавший в 1905—1971 годах.
 «Адмира Ваккер Мёдлинг» — австрийский футбольный клуб из города Мёдлинг (ранее — «Адмира-Ваккер» Вена; правопреемник венских «Адмиры» и «Ваккера»).